Nicaise est un nom de personne devenu ensuite un prénom ou un nom de famille. Ce nom est d'origine grecque, dérivé de , la .

Étymologie 
On trouve chez Thucydide le nom Nikasos (Νίκασος 4,119). On trouve aussi dans les listes de champions olympiques mention d'un stade de Nikaia ou Nikasia  de Bithynie  (Νίκαια Βιθυνίας ou Νικασία της Βιθυνίας).

Saints 
Trois évêques ont porté ce nom :
 Saint Nicaise, apôtre du Vexin.
 Saint Nicaise de Reims.
 Le bienheureux Nicaise de Die, seul évêque de Gaule présent au concile de Nicée en 325.

En outre, un martyr a porté ce nom :
Nicaise de Sicile, né vers 1135, chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, décapité en 1187 en Terre sainte, fêté le 1er juillet.

Voir aussi la liste des .

Nom de famille 

 Auguste Nicaise (1828-1900), historien français.
 Édouard Nicaise (1838-1896), médecin, traducteur et éditeur scientifique français.
 Benjamin Nicaise (1980), footballeur français.
 Claude Nicaise, dit l'abbé Nicaise (1623-1701), érudit français
 Marie-Françoise Nicaise (née en 1958), une femme politique belge,
 Viviane Nicaise, dessinatrice belge.

Toponyme 
 Mesnil-Saint-Nicaise est une commune française, située dans le département de la Somme.
 Rue Saint-Nicaise à Paris, de saint Nicaise de Reims.
 Attentat de la rue Saint-Nicaise à Paris.
 Paroisse saint Nicaise du Vexin Normand, dans le diocèse d'Evreux.

Notes et références 

Homonymie de patronyme